El término Payosaco puede referirse a:

 Payosaco (Arteijo), aldea española de la parroquia de Larín, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Payosaco (Laracha), aldea española de la parroquia de Lestón, del municipio de Laracha, provincia de La Coruña, Galicia.